Владимирское — название населённых пунктов:

Россия 
 Владимирское — село в Горномарийском районе Марий Эл.
 Владимирское — село в Воскресенском районе Нижегородской области.

 Владимирское — деревня в Холм-Жирковском районе Смоленской области.
 Владимирское — село в Куркинском районе Тульской области.
 Владимирское — прежнее название села Батако в Правобережном районе Северной Осетии.

Украина 
 Владимирское — село в Згуровском районе Киевской области.

См. также 
 Владимирское сельское поселение
 Владимирская
 Владимирский
 Владимир
 Владимировское